Mae Fa Luang bezeichnet:

 die Mutter des thailändischen Königs Bhumibol Adulyadej, siehe Srinagarindra (1900–1995)
 Amphoe Mae Fa Luang, einen thailändischen Landkreis 
 Universität Mae Fa Luang, eine thailändische Universität